Rang (französisch für „Reihe, Ordnung“) steht für:

 Rang einer Person, ihre Stellung in einem sozialen System, siehe Hierarchie
 Rang eines Tieres, seine Stellung in der sozialen Hierarchie, siehe Rangordnung (Biologie)
 Rang, taxonomische Stufe in der biologischen Nomenklatur, siehe Rangstufe (Biologie)
 Rang (Statistik), Position eines Beobachtungswertes
 Rang (Informatik), aufsteigende Reihenfolge von Objekten
 Rang (Sachenrecht), Position, die ein dingliches Recht im Grundbuch hat
 Dienstrang in Armee, Polizei oder ähnlichen Organisationen, siehe Dienstgrad

mathematisch:
 Rang (Mathematik), Begriff aus dem Teilgebiet der linearen Algebra, insbesondere der Rang einer Matrix
 Rang (Differentialgeometrie), Begriff aus der Riemannschen Geometrie
 Rang einer freien Gruppe, siehe Freie Gruppe #Rang
 Rang eines symmetrischen Raumes, siehe Symmetrischer Raum #Rang
 Rang eines Vektorbündels
 Rang in der Algebra und der Differentialgeometrie: Stufe eines Tensors
 Rang einer Lie-Algebra oder der zugehörigen Lie-Gruppe, siehe Cartan-Unteralgebra
 Rang einer abelschen Gruppe, Maß für ihre Größe

Weiteres:
 Rang, Ebene der Zuschauertribüne in Stadien, siehe Stadion #Anzahl der Ränge
 Rang, erhöhte Tribüne im Theater oder Kino, siehe Empore #Profanarchitektur
 Rang, Gewinnklasse im Lotto
 Rang, Größe eines Segelkriegsschiffs, siehe Rangeinteilung der Kriegsschiffe
 Rang, Gruppe von Gongs beim indigenen Volk der Garo in Nordostindien, siehe Gong #Flachgongs

Orte:
 Rang (Doubs), Gemeinde im Département Doubs, Frankreich
 Rang-du-Fliers, Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Rang (Gyiba) (让村), Dorf der Nationalitätengemeinde Gyiba im Kreis Cona des Regierungsbezirks Shannan im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China

Rang ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Rang (1928–2019), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Alexandre Rang des Adrets (1784–1859), französischer Zoologe
 Bernhard Rang (1935–1999), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Florens Christian Rang (1864–1924), deutscher protestantischer Theologe, Politiker und Schriftsteller
 Franz Rang (1831–1893), Oberbürgermeister von Fulda und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Fritz Rang (1899–nach 1945), deutscher SS-Standartenführer und Kriminaldirektor
 Justus Rang (1802–1859), deutscher Richter, Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Ludwig Rang (1869–1957), deutscher Forstmeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Martin Rang (1900–1988), deutscher Pädagoge und Theologe

Siehe auch:

 Rangordnung (Begriffsklärung)
 Rangliste (Begriffsklärung)
 PageRank (in Suchmaschinen)